

Géographie 

 Levant, le point cardinal est.
Par extension :
 la mer du Levant pouvait désigner la mer Méditerranée par opposition à la mer du Ponant qui désignait l’océan Atlantique (Atlantique à l’ouest par rapport à la France, quand la Méditerranée était davantage à l’est) ;
 a donné son nom à la flotte du Levant, partie de la Marine royale française de l'Ancien Régime qui opérait en Méditerranée.
 la mer du Levant pouvait désigner la partie est de la mer Méditerranée (maintenant connue comme le bassin Levantin), la mer du Ponant désignant alors sa partie ouest entre la côte espagnole, les Baléares, la Sardaigne et la façade maritime nord-africaine ;
 le levant, un vent d’est très humide soufflant en Provence, sur la Côte d'Azur, dans le Roussillon (où il est appelé Llevant) et en Corse (Levante).

En Asie/Afrique 
 Levant, une région du Moyen-Orient, incluant généralement le Liban, la Syrie, Israël, la Palestine et la Jordanie. Le nom de Levante fut donné à cette région au Moyen Âge par les Italiens, puis fut adopté dans plusieurs langues (Levent en turc).
 Échelles du Levant, un terme qui désigne le commerce français en Méditerranée avant 1789. Il s'effectuait essentiellement depuis Marseille vers des comptoirs (des « Échelles ») établis dans l'Empire Ottoman.
 Levant français, une partie du Levant incluant les deux mandats français d'Asie de l'Ouest de 1920 à 1946, couvrant les territoires actuels de la Syrie et du Liban.
 Armée du Levant, armée entretenue par la France pendant l’entre-deux-guerres dans le Levant français. 
 Levant Sud, une partie sud du Levant, correspondant à peu près à la Palestine et à la Jordanie. Cette expression est utilisée généralement par les historiens ou les archéologues voulant s'affranchir des problèmes pour désigner une région aujourd'hui sujette aux conflits de dénomination.
 La faille du Levant, aussi appelée faille de la mer Morte, une des failles majeures de la Méditerranée orientale.
 Levant, la publication annuelle primaire du Council for British Research in the Levant.
 Levant Company, une compagnie anglaise occupée à l'exportation et aux échanges commerciaux avec le Moyen-Orient.
 Pays du Soleil-Levant, un terme poétique pour désigner le Japon, qui se trouvait effectivement à l'est, par rapport à la Chine, baptisée l'empire du Milieu. Les kanjis qui composent le nom du Japon signifient d'ailleurs précisément « lieu d'origine du soleil », d'où est tirée l'expression française.

En Europe 
 Les côtes du Levant qualifient en France simplement les côtes françaises de la Méditerranée, par opposition aux côtes du Ponant qui font référence aux côtes de l'Atlantique.
 Île du Levant, une des îles d'Hyères, situées en France, en mer Méditerranée.
 Le Levant, un navire de croisière français de la Compagnie du Ponant pouvant embarquer 90 passagers ( de long,  de large, 55 membres d’équipages).
 Levant espagnol, une zone géographique de la côte méditerranéenne espagnole, qui correspond à la Communauté valencienne, la Région de Murcie et les zones les plus orientales de Castille-La Manche et Aragon.
 Levant, un hameau de Cornouailles en Grande-Bretagne.
 Levant Mine & Beam Engine, une carrière de minerais située à Levant, dans les Cornouailles, en Grande-Bretagne.

En Amérique 
 Levant (Maine), une ville du Comté de Penobscot, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
 , un navire de guerre de la marine américaine ayant été en service entre 1837-1860.

Agriculture 
Parmi les buffles, la race domestique présente autour de la Méditerranée orientale et jusqu'en Iran est le buffle du Levant.

Culture 

 Levant, un nom donné au Moyen Âge par les moines des îles de Lérins au jardin d'abondance et au grenier de l'abbaye.

 Levant, revue dont le sous-titre est Cahiers de l'espace méditerranéen.
 
 Impression, soleil levant, un tableau de l'impressionniste français Claude Monet, peint en 1872, à l'huile, sur toile, et conservé au musée Marmottan à Paris.

Personnalités 

 Alma Levant Hayden (1927-1967), chimiste américaine (née Alma Levant, mariée à Alonzo Hayden) ;
 Brian Levant (né en 1952), réalisateur américain ;
 Bruno Levant (né en 1960), athlète français ; 
 Ezra Levant (né en 1972), militant canadien ; 
 Marie-Julie Levant (née en 1977), basketteuse française ; 
 Oscar Levant (1906-1972), musicien, auteur et acteur américain.

Bibliographie 
 .
 .
Patronyme juif